Gaspard de la nuit peut désigner :
 Gaspard de la nuit (1842), recueil de poème en prose d'Aloysius Bertrand ;
 Gaspard de la nuit (1908), triptyque pour piano de Maurice Ravel inspiré du poème précédent ;
 Gaspard de la nuit (1993), série de bande dessinée de Johan de Moor et Stephen Desberg inspirée du poème précédent.